Stenden kan zijn:
 Stenden, een plaats in de Duitse gemeente Kerken;
 de Staten, een standenvergadering;
 Stenden Hogeschool, een hogeschool gevestigd in Noord-Nederland.